Karl XII kan syfta på:

 Karl XII – en svensk kung
Karl XII – titeln på vissa svenska översättningar av Voltaires biografi, se Carl XII:s historia
 Karl XII (pjäs) – en pjäs av August Strindberg från 1901
Karl XII (film) – en film från 1925 med Gösta Ekman
Karl XII del II – film från 1925 med Gösta Ekman
 Karl XII (film, 1974) – en svensk TV-film från 1974
Karl XII (dikt) – dikt av Esaias Tegnér
Karl XII: en biografi – bok av Bengt Liljegren
Karl XII:s levnad – bok av Frans G. Bengtsson